bronzen metaalwapenvlieg
 geelpootmetaalwapenvlieg
 herfstmetaalwapenvlieg
 koperen metaalwapenvlieg